Katterbach (Beieren), een stadsdeel van Ansbach in de Duitse deelstaat Beieren.
Katterbach (Noordrijn-Westfalen), stadsdeel van Bergisch Gladbach in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Katterbach (gemeente), een voormalige gemeente (1808-1972) in de Duitse deelstaat Beieren.
Altkatterbach, een plaats in de voorgenoemde voormalige gemeente, tegenwoordig deel van de gemeente Wilhermsdorf.
Neukatterbach, een plaats in de voorgenoemde voormalige gemeente, deel van de gemeente Neuhof an der Zenn.